Het schansspringen vanaf de normale schans voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 8 en 9 februari 2014 in het RusSki Gorkicomplex in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Zwitser Simon Ammann.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie 
50 schansspringers kwalificeren zich voor de finale. De beste 10 uit de wereldbeker zijn direct gekwalificeerd voor de finale. De top 40 uit de kwalificatie vullen de resterende 40 plaatsen in.

¹Deze deelnemers zijn direct gekwalificeerd. Ze voeren een sprong uit tijdens de kwalificatiewedstrijd, maar worden niet gerangschikt.

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie

Mannen 106